Люк Маккаллох (; 15 февраля 1994, Портадаун, Северная Ирландия) — североирландский футболист, нападающий клуба «Донкастер Роверс» и сборной Северной Ирландии. Участник чемпионата Европы 2016 года.

Клубная карьера 
Маккаллох — воспитанник английского клуба «Манчестер Юнайтед». В 2013 года он на правах аренды перешёл в «Челтнем Таун». 16 февраля в матче против «Олдершот Таун» Люк дебютировал во Второй лиге.

В том же году Маккаллох перешёл в «Донкастер Роверс». 2 ноября в поединке против «Брайтон энд Хоув Альбион» он дебютировал в Чемпионшипе. 3 января 2015 года в матче Кубка Англии против «Бристоль Роверс» Люк забил свой первый гол за «Донкастер».

Международная карьера 
31 мая 2014 года в товарищеском матче против сборной Уругвая Маккаллох дебютировал за сборную Северной Ирландии.

Летом 2016 года Люк принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Northern Ireland profile at Irish FA
 

Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Донкастер Роверс»
Игроки ФК «Челтнем Таун»